Amerikai Egyesült Államok
Linwood (Észak-Karolina)
Linwood (Indiana)
Linwood (Kansas)
Linwood (Carroll megye, Maryland)
Linwood (Howard megye, Maryland)
Linwood (Massachusetts)
Linwood (Michigan)
Linwood Township (Anoka megye, Minnesota)
Linwood (Nebraska)
Linwood Township (Butler megye, Nebraska)
Linwood (Bergen megye, New Jersey)
Linwood (Nyugat-Virginia)
Linwood (Pennsylvania)
Linwood (Utah)
Linwood (Wisconsin)

 Egyesült Királyság
Linwood, település Hampshire-ben, Angliában
Linwood, település Lincolnshire-ben, Angliában
Linwood, település Renfrewshire-ben, Skóciában